Эллардайс, Аллардайс (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
  (1743—1801) — британский политик, член Палаты общин (1792—1802).
  (1919—1966) — американский сценарист и драматург, лауреат премии «Эмми» за сценарий к комедии (1955).
  (род. 1967) — австралийский крикетчик и спортивный функционер, генеральный директор Международного совета крикета (с 2021).
 Эллайрдайс, Джим — британский игрок в боулз, финалист чемпионата Шотландии в парах (1975).
 Эллардайс, Дэвид (род. 1975) — британский шорт-трекист.
  (1881—1937) — британский чиновник, член Законодательного совета колонии Фиджи (1914—1920), брат Уильяма Эллардайса.
 Эллардайс, Каллум — новозеландский джаз-музыкант, лауреат премии APRA за джазовую композицию (2016, 2017).
  (ур. Эллвуд) — канадская кёрлингистка, финалистка чемпионата Канады в составе команды провинции Манитоба (1987).
  (род. 1957) — британская пловчиха, чемпионка Великобритании в плавании на 100 (1972—1973), 200 (1971—1973) и 400 м (1971) вольным стилем.
  (род. 1991) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Чифс».
  (наст. имя — Урсула Тордей; 1912—1997) — британская писательница, лауреат премии Ассоциации авторов любовных романов за роман (1961).
 Эллардайс, Роберт:
  (1862—1928) — британский математик, профессор Стэнфордского университета (1892—1927), член Эдинбургского королевского общества (с 1888).
  (род. 1958) — американский военный лётчик, командующий 18-й воздушной армией (2009—2011).
  (род. 1998) — британский футболист, игрок чемпионата Ирландии в составе клуба «Богемиан».
 Эллардайс, Сэм (род. 1954) — британский футболист и тренер.
 Эллардайс, Уильям (1861—1930) — британский государственный деятель и колониальный администратор, брат Кеннета Эллардайса.